Чолул има више значења:

 Чолул (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Чолул (Кантамајек), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чолул (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чолул (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чолул (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику